Ровіра () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Дані Ровіра — іспанський актор театру і кіно;
 Кустодіо Гарсія Ровіра — 4-й президент Сполучених Провінцій Нової Гранади;
 Марк Кардона-і-Ровіра — іспанський футболіст;
 Гаспар де Портола-і-Ровіра (1716 — 1784) — іспанський солдат і першопрохідник, губернатор обох Каліфорній, засновник міст Сан-Дієго і Монтерей.